Smać est le nom de deux localités du Kosovo :
 Smać (Đakovica),
 Smać (Prizren).

Homonymie de toponyme